Parijs-Nice 2012 werd verreden van 4 tot en met 11 maart en maakte deel uit van de UCI World Tour 2012.

Deelnemende ploegen 
Naast de achttien teams uit de World Tour hebben vier ProContinentale ploegen een wildcard gekregen.

Etappe-overzicht

Klassementen

Eindklassementen

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe 

2012
UCI World Tour 2012
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012